Benoibates är ett släkte av kvalster. Benoibates ingår i familjen Oripodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Benoibates